Grismer ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Grismer, kanadischer Regisseur
 Jesse Leland Grismer (* 1983), US-amerikanischer Herpetologe
 Larry Lee Grismer (* 1955), US-amerikanischer Herpetologe
 Raymond Leonard Grismer (1895–1979), US-amerikanischer Autor